Mignard est le nom d'une famille d'artistes du  et du début du , à laquelle appartiennent
Pierre Mignard (1612-1695), peintre français, dit « Mignard le Romain ». C'est souvent lui que l'on désigne quand on parle de « Mignard ».
Nicolas Mignard (1606-1668), peintre français, dit « Mignard d'Avignon »
Pierre Mignard (1640-1725), peintre et architecte, dit « le chevalier Mignard », et couramment désigné comme Pierre II Mignard. Fils de Nicolas.
Paul Mignard (1639-1691), peintre et graveur français.